Козелецкий маслозавод — предприятие пищевой промышленности в посёлке городского типа Козелец Козелецкого района Черниговской области Украины, прекратившее производственную деятельность.

История 
Маслодельный завод на окраине райцентра Козелец был построен и введён в эксплуатацию в 1970 году в соответствии с восьмым пятилетним планом развития народного хозяйства СССР. Завод входил в число передовых предприятий, его продукция продавалась в СССР, а также экспортировалась в ГДР, на Кубу и в другие страны мира.

В 1991 году была проведена техническая реконструкция предприятия.

В целом, в советское время завод входил в число крупнейших предприятий райцентра и Козелецкого района.

После провозглашения независимости Украины государственное предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество, позднее оно было реорганизовано в общество с ограниченной ответственностью.

В 2000 году завод прекратил функционирование, позднее производственное оборудование было демонтировано и вывезено в Остёр.

6 февраля 2013 года под тяжестью выпавшего снега кровля производственного цеха закрытого маслозавода обрушилась на площади 480 м².

Примечания

Ссылки 
 страница завода в каталоге ведущих предприятий Украины на сайте Верховной Рады Украины

Предприятия Черниговской области
Козелец
Предприятия молочной промышленности СССР
Предприятия молочной промышленности Украины